Исторические мечети Казани — мечети в городе Казань, построенные до 1917 года (включая Закабанную мечеть, построенную при советской власти в 1924-1926 годах). Имели порядковую нумерацию согласно очередности открытия приходов.

К известным средневековым мечетям Казани относят объекты периода Казанского ханства, по которым имеются либо отдельные упоминания в письменных источниках, либо их наличие подтверждено археологическими раскопками (на территории казанского кремля это руины мечети Нур-Али, руины мечети при медресе Кул-Шарифа, руины Хан-джами рядом с башней Сююмбике, а также Отучева мечеть). Обычно принято считать, что старейшими мечетями города являются мечети Марджани и Апанаевская. Однако, мечети в Старо-татарской и других татарских слободах возникали с момента их основания, как  один из основных градостроительных элементов татарских махаллей (общин), и по данным мечетям также сохранилась информация. 

Так по доношению первого казанского митрополита Гермогена от 1593 года указывает, что в Старо-татарской слободе Казани "татаровя многие мечети в слободе учали ставити...". Проезжавший в 1733 году через Казань академик Иоганн Гмелин отмечает, что мечетей "в Татарской слободе, которая отделена от города и расположена вблизи озера Булак - четыре". Татары при контактах с властями также уточняли, что эти четыре мечети имелись в Татарской слободе "из давных лет у прадедов и дедов и отцов наших". Столько же (4) их оставалось и в следующие 19 лет, однако согласно поступившему указу от Св. Синода в 1742 году две деревянные мечети, построенные после установления в Казани царской администрации, были разрушены. 

По другим двум мечетям с ханского периода в определении от 13.04.1744 г. Св.Синод указал, что "те мечети, которые по доношению из Казани оставлены в целостности и которые имеют до двух сот лет своего существования - не должны быть сломаны", и что следует "допустить в Казани, в Татарской слободе, две мечети". В частности, в "Плане места где была татарская слобода" от 24.03.1750 г., подготовленного после пожара 1749 года инженером-поручиком Н.Зверевым и артиллерии подполковником Алдр.Маметовым, указано прежнее расположение этих двух мечетей "ханского периода". Проведенные С.Саначиным и Х.Абдуллиным исследования данных материалов свидетельствуют:

1) Одна из этих деревянных мечетей "ханского периода" располагалась рядом с историческими местами расположения Сенного базара и соседнего с ним мусульманского некрополя ханского периода "изстари от казанского взятия" (мечеть приурочена к средней части здания бывших лавок Сенного базара по ул. Парижской коммуны, д.8). Однако после пожара 03.05.1749 года, охватившего северную часть татарской слободы деревянная мечеть у Сенного базара сгорает, а строительство новой мечети на прежнем месте оказывается невозможным по причине действия указа Сената от 06.06.1744 г., дозволявшего постройку новых зданий мечетей от "церквей и от русских и новокрещенных жилищ во отдалении и по конец их татарской слободы в поле". У Шигабутдина Марджани махалля современной Голубой мечети (ул. Нариманова, д.98) обозначена как "четвертая мечеть" и подчеркивается, что за 30 лет до строительства "пятой мечети" ("Галеевской" на ул. Тукая, д.40), т.е. в 1750-е года - на месте четвертой мечети обосновывается махалля, построившая на том месте деревянную мечеть. Видимо, это были переселенцы из сгоревшей северной части Татарской слободы. Таким образом, построенная на месте Голубой мечети деревянная мечеть - для махалли стала заменой сгоревшей в 1749 году деревянной сенно-базарной мечети ханского периода.

2)  Вторая деревянная мечеть располагалась в центре Старой татарской слободы, недалеко от берега озера Кабан (приурочена к торцам зданий по адресам ул. Ф.Карима, д.1 и ул. К. Насыри, д.25). Данная мечеть вероятно была утеряна в период 1749-1753 года, когда после пожара реализовывалась активная кампания по принудительному переселению мусульманского населения от берегов озера Кабан на удаленные окраины города. Возможности повторного восстановления этой мечети "ханского периода" на прежнем месте также не было, поскольку сразу после пожара 1749 года в районе Старо-татарской слободы началось активное строительство православных храмов (в 1750-1751 годах построены два храма) и переселение сюда церковнослужителей и новокрещенов из сгоревшей части городского посада (на последующих картах слобода уже обозначена как новокрещенская), что в соответствии с указом сената исключала возможность строительства мечетей на прежней территории. После длительных переписок, Сенат позволил татарам-магометанам остаться жить на прежних местах (в Старо-Татарской слободе), а спустя двадцать лет - в 1770-1771 годах, в шаговой доступности (на удалении 100-130 м) от места расположения деревянной мечети "ханского периода" будут построены две каменные мечети (Марджани и Апанаевская), здания которых сохранились до наших дней - данные мечети являются архитектурными доминантами района и формируют историческое ядро Старо-татарской слободы.

Таким образом, буквально за десятилетие (с 1742 по 1749-1753 годы) были утеряны старейшие на тот момент 4 исторические мечети. Однако в это же время формируются махалли в Ново-татарской слободе, приходы четвертой и других мечетей. 

В таблице представлена информация по другим историческим мечетям, построенным уже после пожара 1749 года.

Примечания 

Казань
 
Казань
Списки зданий и сооружений Казани